«I’m So Tired…» () ― сингл американского певца Lauv при участии австралийского певца и автора песен Троя Сивана. Он был выпущен 24 января 2019 года в качестве лид-сингла дебютного альбома Lauv How I'm Feeling. Песня достигла 8-го места в UK Singles Chart. Она также вошла в топ-5 Ирландии, в топ-10 Новой Зеландии и в топ-15 Австралии.

Критика 
Лейк Шатц с сайта Consequence of Sound назвал трек рефлексивным и отрезвляющим.

Музыкальное видео 
На YouTube имеется визуализатор от Троя Сивана и от Lauv. Разница между двумя визуализаторами заключается в том, что версия Lauv на 2 секунды длиннее, чем версия Троя Сивана. Кроме того, Lauv водит машину в версии Троя Сивана, в то время как Трой Сиван водит машину в версии Lauv.

Клип на песню был выпущен 14 февраля 2019 года.

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания 

Синглы 2019 года
Песни 2019 года
Песни Lauv